Дамские пальчики (дамский пальчик) — помимо прямого значения (уменьшительное от «женские пальцы»), «дамскими пальчиками» называют некоторые виды продуктов, имеющих вытянутую продолговатую форму:
 Бамию — овощную культуру семейства мальвовые;
 Популярные сорта винограда (напр. сорт «хусайне»), томата, банана (сорт «Леди Фингер»);
 Савоярди — итальянский и французский вид печенья.
Ţîţa căprii молдавское название данного сорта